Entschendorf ist der Name folgender Orte:

 Entschendorf (Gemeinde St. Margarethen), Ortschaft und Katastralgemeinde von St. Margarethen an der Raab, Bezirk Weiz, Steiermark
 Entschendorf am Ottersbach, Ortschaft bzw. Entschendorf, Katastralgemeinde von Sankt Peter am Ottersbach, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark